Strathclyde steht für:

 Strathclyde, eine ehemalige Region Schottlands
 University of Strathclyde, eine Universität in Glasgow
 Baron Strathclyde, ein erblicher britischer Adelstitel
 Königreich Strathclyde, ein ehemaliges Königreich
 Strathclyde (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei